Thévenard bzw. Thevenard ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Jean-Marie Thévenard (1733–1815), französischer Marineoffizier und Politiker
 Antoine René Thévenard (1766–1798), französischer Marineoffizier
 Gabriel-Vincent Thévenard (1669–1741), französischer Opernsänger
 Jean-Baptiste Thévenard-Guérin (1766–1822), französischer Politiker
 Patrice Thévenard (* 1954), französischer Radrennfahrer
 Rachel Thevenard (* 1993), kanadische Schauspielerin
 Xavier Thévenard (* 1988), französischer  Ultramarathonläufer

Thevenard steht für die folgenden geographischen Objekte:

 Cape Thevenard, Kap in Südaustralien, benannt nach Antoine-Jean-Marie Thévenard
 Thevenard (South Australia), Ort in Südaustralien